Liten steht für:
 eine alternative Bezeichnung für Lassen, halbfreie zinshörige Bauern
 einen See des Indalsälven bei Järpen in Schweden

Liteň steht für:
 Liteň, eine Gemeinde im Okres Beroun in Tschechien